Infinum je hrvatska tvrtka za dizajn i razvoj softvera sa sjedištem u Zagrebu. Tvrtka ima urede u Londonu, New Yorku, Ljubljani, Varaždinu, Podgorici i Skoplju. Na popisima je Deloitte i Inc. 5000 kao jedna od najbrže rastućih tvrtki u Europi. U 2019. i 2021. godini tvrtka je osvojila nagradu Red Dot Award.

Povijest 
Infinum su osnovali Tomislav Car i Matej Špoler 2005. godine u Karlovcu. Godine 2010. Infinum je zauzeo prvo mjesto na Samsung Global Developer Challengeu u kategoriji “Easy Life” i osvojio nagradu od 100.000 dolara. Otvaranjem ureda u Ljubljani 2012., tvrtka ulazi na slovensko tržište. Godine 2013. Infinum je stvorio američki poslovni subjekt i iste godine lansirao spinoff SaaS proizvod pod nazivom Productive. Tvrtka je 2015. pokrenula Infinum Academy, besplatne tečajeve programiranja za studente. 2016. godine tvrtka je surađivala s InVisionom na hrvatskoj premijeri dokumentarnog filma Design Disruptors (Disruptori dizajna) o mjestu i utjecaju dizajna na moderno poslovanje. U 2017. godini tvrtka je otvorila dva ureda: jedan u New Yorku i jedan u Varaždinu, Hrvatska. Infinum je 2018. godine otvorio Flavorific studio, koji stvara sadržaje vezane uz hranu, piće, kuhinju i kućanske aparate. Infinum je 2019. godine producirao dokumentarni film pod nazivom “Program tvog kompjutera”, koji opisuje kulturni fenomen u lokalnoj IT zajednici, koji se vrti oko poznate pjesme grupe Denis & Denis. U rujnu 2020. Infinum je započeo partnerstvo s Porsche Digital. Pokrenuli su zajednički pothvat pod nazivom Porsche Digital Croatia. Investicija u novoosnovanu tvrtku iznosila je oko 10 milijuna eura. Tvrtka je 2020. godine osnovala dobrotvornu organizaciju pod nazivom Infinum Foundation. Infinum je 2021. otvorio ured u Podgorici, Crna Gora i ured u Londonu, Velika Britanija. Iste godine Infinum je preuzeo makedonsku tvrtku 3P Development. 2022. godine Infinum je investiraou SaaS tvrtku Rentlio koja nudi rješenja za upravljanjem turističkim objektima. Kasnije te godine tvrtka je provela organizacijske promjene predvođene imenovanjem Nikole Kapraljevića novim izvršnim direktorom.

Pregled 
Infinum je specijaliziran za dizajn i razvoj digitalnih proizvoda. Tvrtka nudi usluge strateškog tehničkog savjetovanja, dizajna korisničkog iskustva, dizajna sučelja, razvoja Androidi iOS aplikacija, IoT razvoja, infrastrukture u oblaku, strojnog učenja, analize podataka. Infinum je surađivao s tvrtkama Philips, Porsche, KPMG, Coca Cola, Nike, Royal Caribbean, Rimac Automobili i mnogim drugima.

Nagrade 

 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 — Deloitte  
 2014, 2015, 2017, 2018 — Mixx  
 2015, 2016 — Awwwards  
 2015, 2016 — Inc. 5000  
 2016, 2020, 2021 - WebSi 

 2015, 2019, 2020, 2021 — Employer of the Year (poslodavac godine) 
 2018 — Najbrže rastuće europske tvrtke prema Financial Timesu
 2019, 2021 — Nagrada Red Dot

Izvori 

Hrvatske tvrtke